Bissy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bissy-la-Mâconnaise, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bissy-sous-Uxelles, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
Bissy-sur-Fley, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,